Okutama puede referirse a:

 Okutama, un pueblo de Tokio;
 Lago Okutama, un lago ubicado en dicho pueblo;
 (5142) Okutama, un asteroide.